Filmy:
 Niewidzialny (film 2007) − amerykański film dramatyczny, wyst. Justin Chatwin i Marcia Gay Harden
 Niewidzialny (film 2005) − amerykański film akcji/fantasy, wyst. Jamie Foxx i Jessica Biel
 Niewidzialny (film 2002) − szwedzki thriller w reżyserii Joela Bergvalla i Simona Sandquista

Seriale telewizyjne
 Niewidzialny − kanadyjsko-amerykański serial z 1997 roku